Le Gouvernement de la République de Croatie (en croate: Vlada) est dirigé par le Premier ministre.

Le pouvoir exécutif a la charge de proposer des lois et un budget, de veiller à l'application des lois et de guider la politique intérieure et étrangère de la république.

Liste des gouvernements de Croatie 
Premier gouvernement de Croatie (Stjepan Mesić),  -  
Deuxième gouvernement de Croatie (Josip Manolić),  - 
Troisième gouvernement de Croatie (Franjo Gregurić),  - 
Quatrième gouvernement de Croatie (Hrvoje Šarinić),  -  
Cinquième gouvernement de Croatie (Nikica Valentić),  -  
Sixième gouvernement de Croatie (Zlatko Mateša),  - 
Septième gouvernement de Croatie (Ivica Račan),  - 
Huitième gouvernement de Croatie (Ivica Račan),  - 
Neuvième gouvernement de Croatie (Ivo Sanader),  - 
Dixième gouvernement de Croatie (Ivo Sanader),  - 
Onzième gouvernement de Croatie (Jadranka Kosor),  - 
Douzième gouvernement de Croatie (Zoran Milanović),  - 
Treizième gouvernement de Croatie (Tihomir Orešković),  - 
Quatorzième gouvernement de Croatie (Andrej Plenković),  - 
Quinzième gouvernement de Croatie (Andrej Plenković), depuis le

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Liste des Premiers ministres de Croatie

Liens externes 
/ Site du gouvernement de Croatie

Sources